Kerry Ketter (né le  à Prince George en Colombie-Britannique au Canada) est un ancien défenseur professionnel de hockey sur glace qui joua brièvement dans la Ligue nationale de hockey pour les Flames d'Atlanta.

Biographie 
Joueur robuste au puissant lancer frappé, Ketter remporta la Coupe Memorial en 1966 avec les Oil Kings d'Edmonton. Il connut par la suite du succès dans les ligues mineures avant de se joindre en 1972 aux Flames d'Atlanta, le temps de 41 matches, avant de retourner dès la saison suivante dans la Ligue centrale de hockey. Il termina sa carrière en 1976 avec un passage dans l'Association mondiale de hockey avec les Oilers d'Edmonton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966 || Oil Kings d'Edmonton || ASHL ||50 ||3 ||5 ||8 ||14 ||11 ||1 ||4 ||5 ||18
|-
|1966-1967 || Oil Kings d'Edmonton || CMJHL ||56 ||4 ||26 ||30 ||99 ||9 ||1 ||4 ||5 ||22
|-
|1967-1968 || Oil Kings d'Edmonton || WCHL ||59 ||11 ||28 ||39 ||169 ||13 ||1 ||5 ||6 ||26
|-
|1967-1968 || Nuggets d'Edmonton || ASHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|1968-1969 || Wings de Fort Worth || LCH ||62 ||2 ||10 ||12 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Wings de Foth Worth || LCH ||61 ||4 ||8 ||12 ||79 ||7 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
|1970-1971 || Clippers de Baltimore || LAH ||71 ||2 ||20 ||22 ||102 ||6 ||2 ||1 ||3 ||10	
|-
|1971-1972 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||69 ||2 ||8 ||10 ||108 ||15 ||2 ||5 ||7 ||50
|-
|1972-1973 || Flames d'Atlanta || LNH ||41 ||0 ||2 ||2 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1973-1974 || Black Hawks de Dallas || LCH ||65 ||5 ||20 ||25 ||84 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1974-1975 || Clippers de Baltimore || LAH ||44 ||1 ||7 ||8 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Knights d'Omaha || LCH ||31 ||2 ||11 ||13 ||36 ||5 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|1975-1976 || Oilers d'Edmonton || AMH ||48 ||1 ||9 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophée de distinctions

Ligue américaine de hockey 

 Coupe Calder en 1971-1972.

Références 

Naissance en septembre 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Knights d'Omaha
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Prince George (Canada)